Trammps III è il terzo album dei The Trammps per l'etichetta Atlantic Records.

Tracce

Collegamenti esterni